Un palazzo presidenziale è la residenza ufficiale del presidente di un dato stato.

 Palazzo presidenziale (Kabul) in Afghanistan.
 Palazzo presidenziale (Tbilisi) in Georgia.
 Palazzo presidenziale (Atene) in Grecia.
 Palazzo presidenziale (Asmara) in Eritrea.
 Palazzo presidenziale (Baghdad) in Iraq.
 Palazzo presidenziale (Il Cairo) in Egitto.
 Palazzo presidenziale (Damasco) o Palazzo Tesheen in Siria.
 Palazzo presidenziale (Delhi) in India (noto anche come Rashtrapati Bhavan).
 Palazzo presidenziale (Groznyj) in Cecenia.
 Palazzo presidenziale (Helsinki) in Finlandia.
 Palazzo presidenziale (Hanoi) in Vietnam.
 Palazzo presidenziale (Asmara) in Eritrea.
 Palazzo presidenziale (Islamabad) in Pakistan (noto anche come Aiwan-e-Sadr).
 Palazzo presidenziale (Italia) in Italia: Palazzo del Quirinale
 Palazzo presidenziale (Haiti) ad Haiti.
 Palazzo presidenziale (Nanchino) in Cina (Conosciuto anche come il Museo Storico della Cina).
 Palazzo presidenziale (Nicosia) in Cipro.
 Palazzo presidenziale (Parigi) in Francia (Noto anche come il Palais de l'Élysée (Palazzo dell'Eliseo)).
 Palazzo presidenziale (Tirana) in Albania.
 Palazzo presidenziale (Khartoum) in Sudan.
 Palazzo presidenziale (Varsavia) in Polonia.
 Palazzo presidenziale (Vilnius) in Lituania.
 Palazzo presidenziale (Zagabria) in Croazia.
 Palazzo presidenziale (Ankara) in Turchia.
 Casa Bianca negli Stati Uniti d'America (Raramente chiamato Palazzo presidenziale).